Een lid van de familie van rallen, watervogels waartoe onder andere de meerkoet en het waterhoen

 De Retour à Liège, een Franstalige partij in Voeren en
 haar opvolgster de Retour @ Libertés.

 RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V., een Duits normeringsinstituut, tegenwoordig vooral bekend van het:
 RAL (kleursysteem), een standaardnummering van (verf)kleuren.
 Raskin Auto Liège, een Belgisch historisch automerk
 Reed Activated Lubrication, een motorsmeersysteem van Husqvarna motorfietsen.
 Regionaal Archief Leiden
 Revolutionaire Arbeiders Liga, een voormalige trotskistische vereniging in Leuven van 1972, de Belgische afdeling van de Vierde Internationale.